Хагард може да се отнася за:
 Хагард, германска музикална група

 Хора
 Мърл Хагард (р. 1937), американски музикант
 Хенри Райдър Хагард (1856-1925), английски писател